Schmohl ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Schmohl (1880–1926), deutscher Architekt
 Hans Paul Schmohl (1904–1973), deutscher Architekt
 Maren Schmohl (* 1964), deutsche Kunsthochschulrektorin
 Paul Schmohl (1870–1946), deutscher Architekt
 Robert Schmohl (1855–1944), deutscher Architekt